Küßwetter oder Küsswetter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Küßwetter, deutscher Forstmeister, der 1946 durch angewiesene Brandstiftung und Sprengung einen aufsehenerregenden Prozess verursachte, siehe Blaueishütte
 Hans Küßwetter (1909–1965), deutscher Politiker der CSU; von 1962 bis 1965 Bezirkstagspräsident von Mittelfranken
 Julia Küsswetter (* 19??), deutsche Opern- und Liedsängerin (Sopran) und Hochschuldozentin
 Wolfgang Küßwetter (1940–1998), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer